Hotell Continental kan avse:

Continentalpalatset – en byggnad i centrala Helsingborg, som var Hotel Continental var 1884–2004
Hotell Continental, Örebro – ett tidigra hotel i Örebro
Hotell Continental, Stockholm – tre olika hotell i hörnet av Vasagatan och Klarabergsgatan på Norrmalm i Stockholms innerstad
Hotel Continental du Sud – ett hotel i Ystad